

Toponymes 

Derval, commune de la Loire-Atlantique.
Le canton de Derval, ancienne division administrative et circonscription électorale française.

Patronymes 

Blanche Derval (1885-1973), comédienne française de théâtre et de cinéma.
Bobette Derval (Jeanne Jaouen, dite) (1872-1912), artiste de music-hall et demi-mondaine française. 
Derval (1805-1885), acteur français.
Jane Derval (1875-1920), artiste de music-hall, danseuse des Folies-Bergère et demi-mondaine de la Belle Époque.
Jean Derval (1925-2010), céramiste français basé à Vallauris.
Jean de Derval (~1430-1482), homme de guerre breton.
Marie-Louise Derval (Marie-Louise Pitron de Ferrière, dite) (1885-1965), comédienne française, sœur de Paul Derval.
Paul Derval (1880-1966), comédien et producteur de théâtre français.
Suzanne Derval (1865-vers 1940), actrice de théâtre et demi-mondaine de la Belle Époque.